Émile Ernault (1852-1938), linguiste et écrivain français.
 Gérard Ernault (né en 1944), journaliste français.
 Nicolas Ernault des Bruslys (1757-1809), militaire français.
 Annie Ernaux (née en 1940), écrivaine française et prix Nobel de littérature.

Voir aussi 
 Annie Ernaux, écrivain français.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme normand